Cine Roxy es el nombre de varias salas de cine:

 El Cine Roxy de Concepción, Chile.
 El Cine Roxy de Mar del Plata, Argentina.
 El Cine Roxy de Valladolid, España.
 El Cine Roxy B de Madrid, España.